Cremasteria är ett släkte av svampar. Cremasteria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cremasteria